Клас Однер:
 Однер, Клас Теодор (1836—1904) — шведский историк, директор Национального архива Швеции.
 Однер, Клас Эмиль (1864—1917) — шведский бургомистр.